Juravlivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Juravlivka din raionul Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Juravlivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Juravlivka, Juravlivka
Juravlivka, Juravlivka, Simferopol
Juravlivka, Juravlivka, Simferopol, Crimeea